El submarino (Das boot) puede hacer referencias a :

Das Boot. Largometraje de 1981.
Das Boot. Serie de televisión de 2018.